

Patronyme 

 Bernard Bégaud (1949- ), un universitaire français ;
 Pierre-Albert Bégaud (1901-1956), un peintre portraitiste et paysagiste de « l'école de Bordeaux », père du précédent.

Homonymie de patronyme